Сокуренко () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Сокуренко, Владимир Гаврилович (1921—1994) — советский и украинский учёный-правовед.
 Сокуренко, Сергей Данилович (род. 1953) — российский журналист.